Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Aruba en de Dominicaanse Republiek. De landen speelden tot op heden drie keer tegen elkaar. De eerste ontmoeting, een kwalificatiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap voetbal 1998, werd gespeeld in Santo Domingo op 24 maart 1996. Het laatste duel, een kwalificatiewedstrijd voor de CONCACAF Gold Cup 2013, vond plaats op 23 september 2012 in Bridgetown (Barbados).

Wedstrijden

Samenvatting 

Wedstrijden bepaald door strafschoppen worden, in lijn met de FIFA, als een gelijkspel gerekend.

Dominicaanse Republiek
Aruba